2 miejscowości w Polsce: 
 Chrzczony – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie 
 Chrzczony – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn